Slumber Party (band), een Amerikaanse Indie rock-band uit Detroit
 Slumber Party (Beverly Hills, 90210), de dertiende aflevering van het eerste seizoen van het tienerdrama Beverly Hills, 90210
 Slumber Party (Britney Spears), een nummer van Britney Spears